Poljany ist der Name mehrerer Orte:

 in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Wolotschysk, siehe Poljany (Wolotschysk)
 in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Poljany (Lwiw)
 in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw, siehe Poljany (Solotschiw)
 in der Oblast Riwne, Rajon Beresne, siehe Poljany (Beresne)
 in der Oblast Ternopil, Rajon Sbarasch, siehe Poljany (Sbarasch)

 ukrainischer Name des rumänischen Dorfes Poienile de sub Munte

 in der Oblast Leningrad, Rajon Wyborg, siehe Poljany (Leningrad, Wyborg)

Siehe auch:
 Polany
 Polanyi